Лох-Ломонд-энд-те-Троссахс (, ) — национальный парк, расположенный в областях Аргайл-энд-Бьют, Перт-энд-Кинросс, Стерлинг и Уэст-Данбартоншир (Шотландия). В Шотландии всего два национальных парка, второй — Кернгормс (основан в 2003 году).

География, описание 
Название парку, основанному в 2002 году, дано по двум его главным достопримечательностям: озеру Лох-Ломонд (самое большое по площади и второе по объёму озеро Шотландии) и небольшой лесистой долине (глену) .

Площадь парка составляет 1865 км², что делает его четвёртым по величине среди всех национальных парков Британских островов. Через парк проходит автодорога .

Населённые пункты 
В парке постоянно проживают около 15 600 человек в следующих поселениях:

  (ок. 800 жителей в 2010 году)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1051; 2001)
  (820; 2011)
 
  (3130; 2006)
  (666; 2001)
  (1030; 2001)
 
  (185; 2001)
 
 Ласс
  (ок. 400; 2014)
 
  (768; 2001)
 
  (ок. 100; 2001)
 
  (167; 2011)

Горы 
 Горы высотой более 914,4 метров (3000 футов), такие горы в Шотландии называются мунро<ref>List of Munros in Scotland  на сайте scottishsport.co.uk</ref>:

  (1174 метра над уровнем моря)
  (1165)
  (1130)
  (1046)
  (1029)
  (1025)
  (1011)
  (995)
  (985)
  (978)
  (975)
 Бен-Ломонд (974; самая популярная в Шотландии гора для восхождений)
  (959)
  (946)
  (943)
  (942)
  (933)
  (926)
  (921)
  (916)
  (915)

 Другие достопримечательности 
  — т. н. «» со статусом «». Длина — 154,5 км.
 Озеро Лох-Катрин, по которому можно пройти на пароходе , который служит с 1899 года.
 Озеро Ментит — единственный естественный водоём Шотландии, имеющий в названии Lake, а не Loch.
 Озеро .
 Остров , знаменитый руинами , основанного в 1238 году.
  (стоит с начала XIX века).
  (стоит с XV века).

 Галерея 

 Примечания 

 Ссылки 
 Лох-Ломонд и Троссахс на сайте wikivoyage.org
 Welcome to The Trossachs… and The Loch Lomond National Park на сайте ''

Появились в 2002 году в Великобритании
Национальные парки Великобритании
География области Аргайл-энд-Бьют
Перт-энд-Кинросс
Стерлинг (округ)
Уэст-Данбартоншир
2002 год в Шотландии